Black Star — американский хип-хоп дуэт, образовавшийся 1997 г. в Бруклине (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) состоящий из рэперов  Mos Def и Talib Kweli. Дебютный альбом группы "Mos Def & Talib Kweli Are Black Star", вышедший в 1998 году, весьма высоко оцененный критиками, однако получил весьма скромный коммерческий успех. После чего дуэт периодически работал над отдельными саундтреками и прочими проектами, продвигаясь как сольные исполнители. Каждый из них выпустил по несколькo альбомов и неоднократно становился лауреатом различных премий. Тем не менее, формально группа не была распущена и изредка воссоединяется.

История дуэта 
Black Star возник из Андеграунд движения конца 90-х и, благодаря инди-лейблу Rawkus Records, обосновавшийся в Нью-Йорке. Совместно с прочими участниками коллектива Native Tongues, они смогли придать альтернативному рэпу Андеграунда уровень главенствующего направления в музыке.

Своим альбомом Black Star внесли большой резонанс как своими песнями о социальном сознании, политических проблемах, так и своими категорическими заявлениями по фактам смерти Кристофера Джорджа Лейтора Уоллеса (также известного под псевдонимом Biggie Smalls) и Тупака Амару Шакура в конце 90-х годов, в тот самый период, когда юношеское хип-хоп движение находилось под канонизированным управлением  Biggie Smallsа и Тупака Шакура. Black Star пытались в своих песнях "Definition" (досл. "Толкование") и "Redefinition" (досл. "Перетолкование") уладить возникающие разногласия.

В 2001 году Black Star представили свой трек "Money Jungle" совместно с Роном Картером, Джоном Паттоном в сборнике Red Hot Organization - Red+Indigo, посвящённый Дюку Эллингтону, который собирал деньги для различных благотворительных организаций, занимавшихся просвещением и борьбой со СПИДом. В 2002 году песня "Hater Players" (досл. "Пакостники-игроки") использовалась в эпизоде фильма The Wire (рус. "Прослушка") в первом сезоне 10 эпизоде.

В феврале 2018 году Mos Def анонсировал выход нового альбома группы. В ноябре 2019 года Talib Kweli заявил, что новый альбом Black Star, спродюсированый Madlib, уже готов и добавил: "Я слушаю его постоянно".

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 

Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Хип-хоп-группы из Нью-Йорка
Хип-хоп-дуэты